Ingilene fou el nom donat pels romans (Epiphanius, Haeres. LX. vol. i. p. 505, ed Valesius; comp. St. Martin, Mém. sur l'Armenie, vol. i. pp. 23, 97.) a una regió del sud d'Armènia al sud-est de l'Anzitene que fou cedida per Pèrsia a Roma, essent emperador Galeri, el 297.

Els armenis l'anomenen Ankl.

Regions d'Armènia